И́тан Ру́перт Пи́ннок (род. 29 мая 1993, Лондон, Великобритания; ) — британский и ямайский профессиональный футболист, центральный защитник клуба «Брентфорд» и сборной Ямайки по футболу.

Начал карьеру в  с клубами «» и «Форест Грин Роверс», а затем выступал за «Барнсли» в Английской футбольной лиге. В 2019 году, стал игроком «Брентфорда». На международном уровне, играл за , а позже получил вызов в сборную Ямайки.

Игровая карьера

«Далвич Гамлет» 
В начале карьеры, выступал на позиции вингера и левого защитника, с 9 до 15 лет, был в академии «Миллуолла», а затем выступал в молодёжной структере  в Истмийской лиге. В сезоне , впервые попал в заявку основной команды и был арендован клубом , где использовался как  и в итоге был переведён на позицию центрального защитника. В сезоне , стал основным игроком команды. В сезоне  стал победителем  и обладателем награды «Игрок года» в сезонах 2014/2015 и .В июне 2016 года, Пи́ннок покинул «Далвич Гамлет».

«Форест Грин Роверс»

«Барнсли»

«Брентфорд»

Личная жизнь 
Имеет британско-ямайское происхождения и является двоюродным братом бывшего игрока сборной Ямайки .

Примечания

Ссылки 
 Ethan Pinnock на сайте brentfordfc.com
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Форест Грин Роверс»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Брентфорд»